Вулиця Романа Сушка — вулиця у місті Бровари Київської області.
 Вулиця Сушка — вулиця у місті Львів.

Вулиці, названі на честь людей